Das Herreneinzel der Australasian Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidiger war Anthony Wilding. Das Finale gewann Horace Rice gegen Harry Parker.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
1907